Ewen est un prénom d'origine bretonne, notamment porté par :
 Ewen Bremner (né en 1971), acteur britannique ;
 Ewen Chardronnet (né en 1971), auteur, artiste et curateur français ;
 Ewen Fernandez (né en 1989), coureur de patinage de vitesse sur glace et de roller de vitesse français ;
 Ewen MacDougall (mort vers 1263-1275), seigneur des Îles ;
 Ewen McKenzie (né en 1965), joueur puis entraîneur de rugby à XV australien ;
 Ewen Solon (1917-1985), acteur néo-zélandais ;
 Ewen Whitaker (né en 1922), astronome américain (voir cratère Ewen).

Patronyme 

 Ettore Ewen (né en 1986), catcheur américain ;
 Harold Ewen (né en 1922), radioastronome américain ;
 Jade Ewen (née en 1988), chanteuse et actrice britannique ;
 Patrik Ewen (né en 1948), conteur, chanteur et musicien breton ;
 Todd Ewen (1966-2015), joueur puis entraîneur de hockey sur glace canadien.

Toponyme 
Ewen, une localité du Gloucestershire, en Angleterre ;
Ewen, un secteur non constitué en municipalité du Michigan, aux États-Unis.

Homonymie de prénom
Prénom breton